Dounia (arabe : , littéralement « monde ») est un nom de famille et prénom arabe. 

En langue russe, Dounia est le diminutif du prénom Evdokiya, ou Evdokya, dont l'équivalent en français est Eudoxie.

Chanson 

 Dounia, une chanson du Malien Boubacar Traoré ;
Dounia, une chanson de l'auteure-compositrice et interprète Rokia Traoré  ;
 Dounia, une chanson du rappeur français Rohff ;
 Dounia, une chanson du rappeur algérien Soolking ;
 Dounia, une chanson du groupe HK et Les Saltimbanks.

Série télévisée 

 Dounia, une série d’animation québécoise créée par Marya Zarif, diffusée depuis le décembre 2020 sur Télé-Québec.

Voir aussi 
 Dunya, un terme islamique signifiant « le monde » ou « l'ici-bas », parfois utilisé en contrepoint avec dîn (« religion »)
 Donia, l'univers ou la vie en arabe

Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom russe